V-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Нью-Дели (Индия) с 18 по 31 октября 1983 года. В соревнованиях участвовало 10 команд.

Команды

Китай 
 Ци Цзинсюань
 Ли Цзунянь
 Е Цзянчуань
 Лян Цзиньжун
 Сюй Цзюнь
 Ван Ли

Филиппины 
 Эугенио Торре
 Рико Маскаринас
 Андронико Яп
 Рикардо Де Гусман
 Рубен Родригес
 Доминго Рамос

Индия 
 Дибьенду Баруа
 Правин Типсей
 Pabitra M. Mohanty
Сайед Насир Али
Мохамед Рафик Хан
 Neeraj Kumar Mishra

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1983 год в шахматах
Октябрь 1983 года
1983 год в Индии
Чемпионаты Азии в Индии
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Чемпионаты Азии в 1983 году
Шахматы в Индии